Fu uno dei personaggi politici di secondo piano che partecipò alle interminabili guerre civili che caratterizzarono gli ultimi decenni della dinastia seleucide in Siria, ridotta al rango di potenza regionale. A seguito della sconfitta del fratello nel 95 a.C. ad opera di Antioco X, unì le sue forze a quelle del fratello Filippo I Filadelfo, ponendo sotto assedio Antiochia. Conclusasi la campagna con una sconfitta, Antioco fu costretto alla fuga, ma affogò nel tentativo di attraversare l'Oronte a cavallo. Era il 92 a.C.

Altri progetti 

Antioco, 11